Проект 24 — индекс (номер) двух проектов кораблей, разработанных советскими конструкторскими бюро.

 Лидеры эскадренных миноносцев проекта 24 — нереализованный проект бронированного лидера эскадренных миноносцев разработки 1930-х годов;
 Линейные корабли проекта 24 — проект советского линкора.